Cubert Farnsworth, es un personaje ficticio de la serie de dibujos animados Futurama, además es el hijo y clon del profesor Hubert Farnsworth. Su voz es doblada al inglés por Kath Soucie.

Biografía 
Cubert Farnsworth fue encontrado en el año 2989 y liberado en el 3001 por el profesor Hubert Farnsworth. Cubert es un miembro «semiactivo» de la empresa mensajera Planet express. Además será el heredero de la «fortuna» de Hubert Farnsworth. Tiene doce años y posiblemente el día de su nacimiento sea el 25 de abril.
Cubert es un niño orondo y grueso, y al igual que su padre y su tío tiene el pelo naranja. Siempre viste con una camiseta de manga corta de color azul con un dibujo del átomo y unos pantalones cortos más oscuros que la camiseta. Al contrario que su tío y su padre, Cubert es de nariz chata, según explica Hubert, debido a que su nariz se pegó contra el cristal del tubo de clonación y no se desarrolló correctamente.

Amigos 
Entre sus amigos se encuentran Dwight Conrad, hijo de Hermes Conrad. Según el episodio «Bender no debería salir por televisión», Cubert desea celebrar su cumpleaños; pero al no haber nacido, deciden celebrar el «Día del rascado de la verruga» a la vez que el cumpleaños de Dwight, por coincidir sus fechas.

Alucinante-Express 
En el episodio «La ruta de todo mal», Cubert y Dwight dejan el cargo de mensajeros de Planet express, para su propia empresa de distribución Alucinante-Express. Dwight descubre que el profesor se declaró a sí mismo legalmente muerto para eludir impuestos, de modo Cubert hereda su empresa y su nave espacial, despidiendo tanto al profesor como a Hermes.

Referencias Culturales 
Cubert Farnsworth es una posible parodia de Wesley Crusher.

Referencias 

Farnsworth